Потьо́мкін () — російське прізвище. Відомі носії:
Потьомкін
 Потьомкін Володимир Петрович (1874—1946) — професор історії, радянський державний діяч, посол у Франції (1934—1937).
 Потьомкін Геннадій Федорович (1923—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Потьомкін Григорій Олександрович (1739—1791) — російський державний і військовий діяч.
 Потьомкін Микола Дмитрович (1885—1965) — спеціаліст в розведенні симентальської породи ВРХ, академік ВАСГНІЛ.
 Потьомкін Михайло Якович (1917—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Потьомкін Олександр Михайлович (1787—1872) — дійсний таємний радник, Санкт-Петербурзький губернський маршалок шляхти.
 Потьомкін Олексій Миколайович (1921—2003) — Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Потьомкіна
 Броненосець Потьомкін
 Броненосець «Потьомкін» (фільм)
 Потьомкінські села
 Потьомкінські сходи

Російські прізвища